1-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди девушек до 18 лет прошёл в четыре этапа с осени 1997 года по лето 1998 года. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 1980 года. Победу одержала сборная Дании.

В предварительном раунде 26 сборных были разделены на 8 групп. По итогам мини-турниров победители групп вышли в плей-офф. Стадия плей-офф включала в себя четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Предварительный этап 
Победители групп выходят в четвертьфинал.

Хозяева групп выделены курсивом.

Группа 1 
 15-19 октября 1997

 Фарерские острова 0:8 Норвегия
 Венгрия 0:1 Фарерские острова
 Норвегия 7:0 Венгрия

Группа 2 
 23-27 сентября 1997

 Украина 0:8 Швеция
 Литва 0:12 Украина
 Швеция 19:0 Литва

Группа 3 
 17-21 ноября 1997

 Турция 0:8 Россия
 Израиль 3:2 Турция
 Россия 4:0 Израиль

Группа 4 
 11-15 ноября 1997

 Дания 13:0 Эстония
 Эстония 0:10 Финляндия
 Дания 9:2 Финляндия

Группа 5 
 14-18 октября 1997

 Германия 11:0 Польша
 Югославия 3:1 Словакия
 Германия 6:0 Югославия
 Польша 1:0 Словакия
 Польша 1:1 Югославия
 Словакия 0:5 Германия

Группа 6 
 10-14 ноября 1997

 Англия 2:1 Бельгия
 Франция 1:1 Англия
 Бельгия 0:2 Франция

Группа 7 
 19-23 ноября 1997

 Нидерланды 2:0 Чехия
 Испания 1:1 Ирландия
 Ирландия 0:1 Чехия
 Испания 0:3 Нидерланды
 Чехия 4:4 Испания
 Ирландия 0:2 Нидерланды

Группа 8 
 27-31 октября 1997

 Италия 1:0 Греция
 Греция 0:2 Швейцария
 Швейцария 0:1 Италия

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

Дания победила по сумме двух матчей со счётом 4:3.

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

1997 год в женском футболе
1998 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Футбол